Gminy w USA:
 Cotton Hill (ang. Cotton Hill Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Cotton Hill (ang. Cotton Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin